Rubio (španělsky „světlovlasý“) je příjmení těchto osobností:

 Ingrid Rubio (* 1975), španělská herečka
 Joan Maria Puigmitjà Rubió (1919–1936), španělský řeholník a mučedník
 Jordi Rubio (* 1987), andorrský fotbalista
 Marco Rubio (* 1971), americký politik
 Nicolau María Rubió i Tudurí (1891–1981), španělský architekt
 Paulina Rubio (* 1971), mexická zpěvačka a herečka
 Ricky Rubio (* 1990), španělský basketbalista

Španělská příjmení